Тур се може односити на:
 Тур (говедо), изумрло праисторијско говедо
 Тур (град), град у Француској
 Тур (Сату Маре)
 Задњица, дупе

Види још 
 Тур де Франс, бициклистичка трка